Motocyklowe Grand Prix Czech 2012 – dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 26 sierpnia 2012 roku na torze Masaryk Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Czechach